

Кемптон — місто, штат Кентуккі
 Кемптон — місто, штат Нью-Гемпшир

 Кемптон — місто, штат Індіана
 Кемптон — селище, штат Іллінойс
 Кемптон — переписна місцевість, штат Пенсільванія